Malte désigne originellement une île méditerranéenne puis un État. L'adjectif correspondant est  (« de Malte » ou « originaire de Malte »).

Toponyme 

 la république de Malte, un pays d'Europe situé dans le centre de la mer Méditerranée, entre la Sicile au nord et la Tunisie au sud-ouest ;
 la colonie de Malte et dépendances, pendant la période coloniale ;
 l'État de Malte, l'époque monarchique de ce pays (1964-1974) ;
 Malte, l'île principale de ce pays ;
 le canal de Malte, un détroit de la mer Méditerranée séparant les îles de Malte de la Sicile ;
 le détroit de Malte, un détroit de la mer Méditerranée séparant l'île de Malte de celle de Comino ;
 la rue de Malte, une voie du  de Paris.

Culture et société

Personnalité

Patronyme ou pseudonyme 
 Marcus Malte, un écrivain français ;
 Conrad Malte-Brun, un géographe français.

Prénom 
 Malte Mohr, un athlète allemand ;
 Malte Persson, un écrivain suédois.